Paulhac (Cantal)
 Paulhac (Haute-Loire)
 Paulhac-en-Margeride